Алексей Владимирович Загарских (род. 25 января 1975) — советский, российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, мастер спорта России (1994), мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2003).

Карьера

Клубная 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1983 году в Кирове в детской команде «Родины», в сезоне 1990/91 — в юношеской команде «Динамо» (Алма-Ата). На детско-юношеском уровне в составе «Родины» побеждает в турнире «Плетёный мяч» (1986, 1988) и чемпионате СССР среди младших юношей (1991).

Игровую карьеру начал в сезоне 1991/92 в составе алма-атинского «Динамо». По итогам своего первого сезона за команду становится бронзовым призёром чемпионата СНГ.

С 1993 по 1998 год, в сезоне 2008/09 был игроком «Родины».

С 1998 по 2002 год, в сезоне 2007/08 и в начале сезона 2008/09 в составе казанской «Ракеты» («Динамо-Казани»).

В дальнейшем был игроком «Зоркого» (2002—2005), «Маяка» (2005—2007) и «Волги» (2009—2013), также представляющих высший дивизион чемпионата России.

С 2014 года был игроком команд, представляющих второй по силе дивизион: «Мурман» (2014 — кубок), «Черемшан» (2014—2016), «Знамя-Удмуртия» (2016—2018) и «Кировец» (в сезоне 2019/20).

Сборная Казахстана 
В составе сборной Казахстана участник 11 чемпионатов мира, бронзовый призёр турниров 2003, 2005, 2013 годов.

Достижения 
«Родина»
 Чемпион России по мини-хоккею (2): 1994, 1995 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею (1): 1993 
 Чемпион СССР среди младших юношей: 1991 
 Победитель турнира «Плетёный мяч»: 1986, 1988 

«Динамо» (Алма-Ата)
 Бронзовый призёр чемпионата СНГ (1): 1991/92 

«Ракета»
 Финалист Кубка России (1): 2002 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России (1): 2000 (в составе сборной Татарстана) 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею (1): 2001

«Зоркий»
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2003/04  

Сборная СССР/России (юноши, юниоры)
 Чемпион мира среди юниоров (1): 1994  
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей (1): 1991 

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (3): 2003, 2005, 2013  

Личные
  В списке 22-х лучших игроков сезона (1): 2001

Статистика выступлений

Клубная 
 В чемпионатах СНГ и России

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 27 команд

  1.Локомотив Ор         = 22 мяча 14-15.Кузбасс        =  6
  2.Старт                = 19      16-19.Зоркий         =  5
  3.Динамо-Казань        = 15      16-19.Волга          =  5
  4.Динамо М             = 14      16-19.Вымпел         =  5
  5-8.Водник             = 13      16-19.Сибсельмаш     =  5
  5-8.Североникель       = 13      20-21.СКА-Свердловск =  4
  5-8.Строитель С        = 13      20-21.Мурман         =  4
  5-8.Родина             = 13      22-23.Енисей         =  3
  9-10.Север             = 11      22-23.СКА-Забайкалец =  3
  9-10.Агрохим           = 11      24-26.Подшипник      =  2
 11.Маяк                 = 10      24-26.Саяны          =  2
 12-13.Байкал-Энергия    =  7      24-26.Металлург Бр   =  2
 12-13.Уральский трубник =  7      27.Знамя             =  1
 14-15.СКА-Нефтяник      =  6

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал  в 118 играх 
по 2 мяча забивал  в  32 играх  
по 3 мяча забивал  в  9 играх  
по 4 мяча забивал  в   3 играх  
Свой 221 мяч забросил в 162 играх, в 384 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Профиль на сайте ХК "Волга"
 Загарских пришел на помощь по дружбе / m-v-news.ru / 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Черемшан»
Игроки КХМ «Мурман»
Игроки КХМ «Знамя-Удмуртия»
Игроки КХМ «Кировец» Уфа
Спортсмены Кировской области
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров